Este nombre puede referirse a:

 Ricardo González Gutiérrez, Cepillín, payaso y presentador de televisión mexicano
 Ricardo González, actor de teatro, cine y televisión ecuatoriano.
 Ricardo González, actor de teatro y televisión colombiano.
 Ricardo González Bango, futbolista y entrenador español.
 Ricardo González Fonseca, futbolista costarricense.
 Ricardo Gonzalito González, boxeador argentino;
 Ricardo González Vigil, poeta, profesor y crítico literario peruano.
 Ricardo González Tezanos, baloncestista español.
 Ricardo Primitivo González, basquesbolista capitán de la selección argentina.
 Ricardo González Rincón, político chileno
 Ricardo González, golfista argentino.
 Ricardo González Rotela, futbolista paraguayo.
 Ricardo González Reinoso, futbolista chileno retirado.

 Ricardo Gonzales, tenista estadounidense.